Waldo est un terme pouvant désigner :

Patronyme 
 Carolyn Waldo (née en 1964), nageuse synchronisée canadienne
 Edmund Meade-Waldo (1855-1934), ornithologue anglais
 Janet Waldo (née en 1924), actrice américaine
 Ralph Waldo Emerson (1803-1882), philosophe et poète américain
 William Waldo (1812-1881), homme politique américain

Prénom

Personne réelle 
 Waldo de los Ríos (1934-1977), compositeur et chef d'orchestre argentin
 Waldo Kantor (né en 1960), joueur de volley-ball argentin
 Waldo Machado (né en 1934), joueur de football brésilien
 Waldo Ponce (né en 1982), joueur de football chilien
 Waldo de Reichenau (740-814), abbé et évêque français
 Waldo Salt (1914-1987), scénariste et acteur américain
 Waldo Vieira (né en 1932), médecin brésilien
 Waldo Vila Gilabert (né en 1978), joueur de pelote valencienne français

Personnage de fiction 
 Oncle Waldo, vieux jars, oncle d'Amélie et Amélia Jacasse dans Les Aristochats

Toponyme 
 Comté de Waldo, comté américain du Maine
 Lac Waldo, lac américain de l'Oregon
 Réserve intégrale Waldo Lake, aire sauvage
 Waldo, Alabama
 Waldo, Californie, ancien nom de Waldo Junction
 Waldo, Californie, former name of Sausalito
 Waldo, Arkansas
 Waldo, Floride
 Waldo, Kansas
 Waldo, Maine
 Waldo, Missouri
 Waldo, New Jersey
 Waldo, Nouveau-Mexique
 Waldo. Ohio
 Waldo, Oregon
 Waldo, Wisconsin
 Mount Waldo, montagne du Maine
 Waldo Covered Bridge, pont couvert de l'Alabama
 Waldo-Hancock Bridge, pont suspendu du Maine
 Waldo Junction
 Waldo Stadium, stade du Michigan
 Waldo Tunnel, tunnel au nord du Golden Gate Bridge en Californie

Autres 
 Waldo est un roman court de science-fiction écrit par Robert A. Heinlein et paru en 1942 ;
 Waldo peut être le nom donné à un manipulateur à distance (d'après le roman de Robert Heinlein qui met en scène un homme qui invente et utilise de tels appareils) ;
 Waldo, détective privé (Last Looks) est un film d'action réalisé par Tim Kirkby, sorti en 2021.

Voir aussi 
 Where's Waldo? est le nom nord-américain de Où est Charlie ?
 Waldo's people, groupe de dance finlandais
 Les Vies secrètes de Waldo Kitty, série télévisée américaine
 The Great Waldo Search, jeu vidéo
 Le robot domestique d'aide aux personnes handicapées Waldo 
 Ours bleu virtuel en image de synthèse, de style cartoon, dans Le Show de Waldo, troisième épisode de la deuxième saison de Black Mirror

Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme